Vararia — рід грибів родини Lachnocladiaceae. Назва вперше опублікована 1898 року.

Класифікація 
До роду Vararia відносять 87 видів:

Примітки

Джерела 

 Karsten, P.A. 1898. Kritisk Öfversigt af Finlands Basidsvampar. 3(11):1-36 - P.32

1898 у науці